Perlit steht für:
eine streifenförmige Gefügeform von Eisen-Kohlenstoff-Legierungen, siehe Perlit (Stahl)
ein vulkanisches Glas (Obsidian), siehe Perlit (Gestein)